Аусгейр Эдн Хадльгримссон (; род. 17 февраля 1984, Рейкьявик, Исландия) — исландский гандболист, выступает за исландский клуб «Хёйкар».

Титулы

Клубные 
 Чемпион Исландии: 2000, 2003, 2004
 Обладатель Кубка Исландии: 2001, 2002
 Чемпион Франции: 2013
 Обладатель Кубка Франции: 2014
 Финалист Кубка Франции: 2013, 2018
 Обладатель кубка ЕГФ: 2013

В сборной 
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2010

Статистика 
На 1 июня 2018

Примечания 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по гандболу
Игроки ГК «Хёйкар»
Игроки ГК «Лемго»
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Ним»
Игроки ГК «Пари Сен-Жермен»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года